Le terme Mammut peut se référer à :

 Mammut, genre éteint proche des vrais mammouths (Mammuthus), eux aussi éteints ;
 Mammut, marque suisse de fabrication d’équipements d'alpinisme ;
 Mammut, montagnes russes en bois du parc Erlebnispark Tripsdrill ;
 Mammut, montagnes russes en métal du parc Gardaland ;
 Mammút, groupe de musique islandais.